Zaskwierki peut désigner en Pologne :
 Zaskwierki, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Zaskwierki, village du powiat d'Olsztyn, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.